

Libri 
 Il libro della giungla (The Jungle Book) – raccolta di racconti di Rudyard Kipling
 Il secondo libro della giungla (The Second Jungle Book) – raccolta di racconti di Rudyard Kipling
 The Third Jungle Book – raccolta di racconti di Pamela Jekel

Film 
 Il libro della giungla (The Jungle Book) – film d'animazione Disney diretto da Wolfgang Reitherman (1967)
 Mowgli - Il libro della giungla (The Jungle Book) – film diretto da Stephen Sommers (1994)
 Mowgli e il libro della giungla (The Jungle Book: Mowgli's Story) – film diretto da Nick Marck (1998)
 Il libro della giungla 2 (The Jungle Book 2) – film d'animazione Disney diretto da Steve Trenbirth (2003)
 Il libro della giungla (The Jungle Book) – film d'animazione diretto da Jon Favreau (2016)

Videogiochi 
 Il libro della giungla (The Jungle Book) – videogioco del 1994
 Il libro della giungla - Il ballo della giungla (The Jungle Book: Rhythm & Groove) – videogioco del 2001
 Il libro della giungla 2 (The Jungle Book 2) – videogioco del 2003
 The Jungle Book: Mowgli's Wild Adventure – videogioco del 2000

Altro 
 Il libro della giungla (The Jungle Book) – serie animata del 2010

Pagine correlate 
 Jungle Book